Tabart est un nom propre français et anglais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Arlette Tabart, surnommée Babar, également connue sous son nom de plume Claude Carmone (1938-), réalisatrice, parolière, productrice, et animatrice française.
  (1767/8-1833), libraire londonien ;
  (1941-), médecin australienne et présidente de l’Église unifiée d'Australie ;
  (1827-1894), joueur de cricket australien ;
 Pierre Tabart (1645-1716), compositeur et maître de chapelle français ;
 Sylvie Albou-Tabart (-), auteure française de livres pour enfants et adultes ;
  (1877-1950), joueur de cricket australien ;

Toponyme 

 Square Pierre Tabart, jardin de la commune française de Chinon dans le département d'Indre-et-Loire ;
 Jardin Pierre Tabart, jardin de la commune française de Meaux dans le département de Seine-et-Marne.

Architecture 
 Hôtel Tabart, hôtel particulier situé dans la ville de Brioude dans le département de la Haute-Loire.

Références 

Patronyme français
Patronyme anglais